Lubuk Mumpo (Kota Padang), een plaats in Indonesië
Lubuk Mumpo (Gunung Megang), een plaats in Indonesië
Lubuk Mumpo (Lais), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing